El término goliardos (también Goliardos) hace referencia, en esta enciclopedia:

 a los goliardos, un movimiento literario de la Edad Media;
 a Goliardos, una agrupación mexicana dedicada a difundir literatura alternativa;
 a Los Goliardos, una compañía española de teatro independiente.